Rödskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rödskär (vid Berghamn, Korpo),  (6 ha)
 Rödskär (vid Utö, Korpo),  (2 ha)
 Rödskär (vid Örö, Kimitoön),  (2 ha)
 Rödskär (vid Lövö, Kimitoön),  (1 ha)

Åland 

 Rödskär (Vårdö, Åland),  (6 ha)
 Rödskär (Kumlinge, Åland),  (6 ha)
 Rödskär (norr Brändö, Åland),  (2 ha)
 Rödskär (Saltvik, Åland),  (5 ha)
 Rödskär (nordost Brändö, Åland),  (8 ha)
 Rödskär, Eckerö,  (3 ha)

Ryssland 
R. Rödskär (ö i Finska viken, Ryssland),

Se även
Röskär
Rödskären
Mellan-Rödskär
Stora Rödskär
Lilla Rödskär
Norra Rödskär
Västra Rödskär
Södra Rödskär
Lilla Rödskäret
Stora Rödskäret
Rönnskär

Robotskapade Finlandförgreningar